Kuiper puede hacer referencia a:
Personas
 Gerard Kuiper, astrónomo holandés (1905-1973).
 Hennie Kuiper, ciclista profesional entre 1973 y 1988.
Astronomía
(todos relacionados con Gerard Kuiper)
 Kuiper, cráter de la Luna.
 Kuiper, cráter del planeta Marte.
 Kuiper, cráter de Mercurio.
 (1776) Kuiper, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Cinturón de Kuiper, un conjunto de cuerpos de carácter cometario que orbitan el Sol.